Нижны-Тварожец () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1355 года.

География 
Село расположено в северной части края, в долине реки Свержовки, при автодороге . Абсолютная высота — 415 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 11,16 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Нижны-Тварожеца составляла 512 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии